Aardrijkskunde
 Shire of Collie, Local Government Area in de Australische staat West-Australië
 Collie (West-Australië), een stadje in het zuidwesten van West-Australië
 Collie (rivier), Collie is een rivier in het zuidwesten van West-Australië

Dieren
 De Bearded collie
 De Bordercollie
 De Schotse herdershond

Muziek
 ''Mellon Collie and the Infinite Sadness, album van de Amerikaanse rockband Smashing Pumpkins

Personen met de achternaam Collie
 Shirley Collie, Amerikaans countryartieste